Personen:
 Pedro Porro, een Spaans voetballer 
 Enrico Porro, een Italiaanse worstelaar

Plaatsen:
 Rovello Porro, een gemeente in de Italiaanse provincie Como

Anders:
 Porró, een Catalaans wijnkaraf
 Porro (blaasinstrument), instrument uit Colombia
 Porro (muziekstijl), stijl uit Colombia